Pyrgopolon marechali är en ringmaskart som beskrevs av Jaeger och André Breton 2002. Pyrgopolon marechali ingår i släktet Pyrgopolon och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
marechali